Апаратура се нарича набор или съвкупност от апарати. Терминът обикновено се прилага към техническите средства, необходими за изпълнение на дадена функционална задача, например:
 Радиоелектронна апаратура
 Телеметрична апаратура – съвкупност от технологии, позволяващи да се правят дистанционни измервания и събиране на информация
 Контролно-измервателна апаратура
 Аудиоапаратура – общ термин, относим към звуковите технологии (синоним на Аудиотехника)
 Видеоапаратура – множество технологии за запис, обработка, предаване, съхранение и възпроизвеждане на визуален/аудиовизуален материал
 Компютърна апаратура (компютърен хардуер)

 Медицинска апаратура – апаратура, прилагана в медицината (синоним на Медицинско оборудване)
 Разузнавателна и шпионска апаратура